LLP steht für:
 Bahnhof Leipzig-Plagwitz (DS100-Code)
 Lietuvos liaudies partija, Partei in Litauen
 Limited Liability Partnership

llp steht für:
 Nord-Efate (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung